Die Communauté de communes du Serein ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst aktuell 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort L’Isle-sur-Serein.

Historische Entwicklung 

Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes Haute Vallée de Serein,  Communauté de communes de la Terre Plaine und Communauté de communes Nucérienne. Die Bezeichnung lautete zunächst Communauté de communes Haute Vallée de Serein, Nucérienne et Terre Plaine, wurde jedoch kurz danach auf den aktuellen Namen geändert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Guillon, Cisery, Sceaux, Trévilly und Vignes in die Commune nouvelle Guillon-Terre-Plaine auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 35.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Serein
Gegründet 2014